Elin Pelin (en bulgare : ) peut désigner :

Culture
Elin Pelin, nom de plume de l'écrivain et conteur bulgare Dimitar Ivanoc Stoyanov (1877-1949) (en bulgare : ) ;

Toponymes

Elin Pelin (en bulgare : ), municipalité située dans l'oblast de Sofia (« non urbain ») ;
Elin Pelin (en bulgare : ), ville constitutive de la municipalité, aux côtés de 18 villages ;
Gara Elin Pelin (en bulgare : , littéralement « Gare d'Elin Pelin »), village constitutif de la municipalité ci-dessus, aux côtés de la ville et de 17 villages.

Homonymie de toponyme